XXXV Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Praga – Warszawa – Berlin w dniach 9-23 maja 1982 roku. Do 12-etapowego wyścigu (plus prolog), którego trasa wynosiła 1946,5 km, wystartowało 94 zawodników z 16 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

Prolog, (9 maja 1982), Praga (5,5 km), jazda indywidualna na czas

I etap, (10 maja 1982), Praga – Hradec Králové (184 km)

II etap, (11 maja 1982), Hradec Králové – Ołomuniec (149 km)

III etap, (12 maja 1982), Ołomuniec – Dubnica (185 km)

IV etap, (13 maja 1982), Dubnica – Ostrawa (161 km)

V etap, (15 maja 1982), Opawa – Częstochowa (188 km)

VI etap, (16 maja 1982), Częstochowa – Piotrków Trybunalski (155 km)

VII etap, (17 maja 1982), Piotrków Trybunalski – Warszawa (151 km)

VIII etap, (18 maja 1982), Kutno – Poznań (178 km)

IX etap, (20 maja 1982), Poznań – Frankfurt nad Odrą (171 km)

X etap, (21 maja 1982), Frankfurt nad Odrą – Neubrandenburg (198 km)

XI etap, (22 maja 1982), Neubrandenburg (36 km), jazda indywidualna na czas

XII etap, (23 maja 1982), Neubrandenburg – Berlin (190 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie oraz prologu.

Klasyfikacje dodatkowe

Górska 
Koszulka zielona.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Najwszechstronniejszych 
Koszulka różowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na metach etapów oraz na lotnych i górskich premiach.

Punktowa 
Koszulka biała.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na metach etapów i prologu.

Przypisy

Bibliografia 
 Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 458-468.
 Rogala, J., Podręcznik do nauki współczesnego języka mongolskiego, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2015, s. 38.

Linki zewnętrzne 
 Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1982
1982 w Polsce
1982 w Europie